Il singolare del torneo di tennis Ostrava Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Karol Kučera che ha battuto in finale Magnus Norman che si è ritirato sul punteggio di 6-2.

Teste di serie 

 Carlos Moyá (secondo turno)
 Sergi Bruguera (quarti di finale)
 Goran Ivanišević (semifinali)
 Thomas Muster (semifinali)

 Petr Korda (secondo turno)
 Marc Rosset (primo turno)
 Magnus Norman (finale)
 Karol Kučera (Campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostrava Open 1997